Murata (村田) est un nom japonais et le nom d'une ville de la république de Saint-Marin.

Murata au Japon

Toponymes japonais 
 Murata est une ville de  dans la préfecture de Miyagi.

Patronymes japonais 
 Hideo Murata, scénariste du manga Noritaka ;
 Hideo Murata, chanteur denka ;
 Range Murata (村田 蓮爾, né en 1968), mangaka et designer japonais ;
 Shuyo Murata (né en 1970), concepteur de jeu vidéo ;
 Minoru Murata (1894-1937), réalisateur japonais ;
 Yusuke Murata, mangaka japonais, dessinateur des mangas Eyeshield 21 et One Punch-Man.

Divers, au Japon 
 Murata Manufacturing, entreprise japonaise.
 Murata boy, robot cycliste (2005) de cette société.

Murata à Saint-Marin 
 Ville de la république de Saint-Marin, voir  Murata (San Marino).
 SS Murata est l'équipe de football de cette ville.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais